Die erste nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 28. und 29. März 1931 in Magdeburg statt, Veranstalter war der Deutsche Tischtennis-Bund DTTB. Es siegten im Einzel bei den Herren Nikita Madjaroglou und bei den Damen Astrid Krebsbach. Im Doppel gewannen Nikita Madjaroglou/Heinz Nickelsburg bei den Herren und Berg/Markmann bei den Damen. Meister im Mixed wurden Astrid Krebsbach/Cassius Weynand.

In Deutschland war der Spielbetrieb seit 1930 in acht Bezirken organisiert. Jeder dieser Bezirke konnte bis zu fünf Herren und drei Damen für die Teilnahme an dieser Deutschen Meisterschaft – die damals noch Bundesspiele hieß – melden. Teilnahmeberechtigt waren zudem noch die Mitglieder der damaligen Nationalmannschaft (deutsche Ländermannschaft), das waren sechs Herren und drei Damen. Turnierleiter war Ernst Bernick aus Magdeburg, der Präsident des Bezirks V.

Am 28. März, einem Samstag, begann das Turnier mit Vorkämpfen. An diesen mussten die Nationalspieler nicht teilnehmen. Die bestplatzierten acht Herren und vier Damen qualifizierten sich für die Endrunde am Sonntag, den 29. März, die fast „fast vollzählig“ antraten.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Gemischtes Doppel (Mixed)

Weitere Teilnehmer 
 Herr Salinger (Frankfurt am Main): verlor im Einzel gegen Kurt Entholt, Platz 8–11 in der deutschen Rangliste 1930/31
 Frl. Hönigsberg (Leipzig): Sportverein Bar Kochba, Doppelpartnerin von Astrid Krebsbach
 Frl. Hertha Kröhling: Schwester von Isolde Thormeyer
 Frl. Alice Pötsch (Dresden): Verein Blau-Weiß, Platz 10–14 in der deutschen Rangliste 1930/31

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Orts-Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Auch über das Alter der Aktiven findet man in der Regel keine Angaben. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Literatur 
 [TG] Zeitschrift Tennis & Golf, Alleiniges amtliches Organ des Deutschen Tennis-Bundes E.V.
 Turnierankündigung (Ausschreibung): 1931/6 Seite 160
 Turnierbericht 1931/8 Seite 220

Einzelnachweise 

	

1931
Tischtennisveranstaltung 1931
Sportveranstaltung in Magdeburg